Џон Изнер и Џек Сок су били браниоци титуле, али су предали свој меч првог кола Фелисијану и Марку Лопезу.

Хенри Континен и Џон Пирс су освојили турнир. У финалу су савладали Лукаша Кубота и Марсела Мела са 6:4, 6:2.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб
 

 
Шангај мастерс 2017.
Шангај мастерс – парови